Једног лепог дана:

 Једног лепог дана (филм из 1988) 
 Једног лепог дана (филм из 1996)